What Can I Say — песня шведской металкор группы Dead by April, второй сингл с их дебютного альбома Dead by April и четвёртая песня на альбоме. Сингл включает в себя три песни. Оригинальную композицию «What Can I Say», радио версию где скрим партии были заменены на чистый вокал и песню «My Saviour». Сингл был выпущен только в Европе.

Список композиций

Позиции в чартах

Участники 
 Джимми Стримелл — чистый вокал, экстрим-вокал
 Понтус Хьельм — гитара, бэк-вокал, чистый вокал в треке 2
 Йохан Олссон — гитара
 Маркус Весслен — бас-гитара
 Александер Свеннингсон — ударные

Примечания 

Песни Dead by April